Волонга — топоним.

Россия 
 Волонга — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 Волонга — деревня в Заполярном районе  Ненецкого автономного округа.
 Волонга — река в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, впадает в Баренцево море.